Конесвил има више значења:
 Конесвил (Ајова)
 Конесвил (Охајо)